A Hard Day’s Night steht für:

 Originaltitel des Beatles-Spielfilms Yeah Yeah Yeah aus dem Jahr 1964
 A Hard Day’s Night (Album), Soundtrack zum Film und Studioalbum
 A Hard Day’s Night (Lied), Titelsong des Films und Single